Federació Francesa de Rugbi XV, màxima institució reguladora del rugbi a 15 a França
 Federació Francesa de Rugbi XIII, màxima institució reguladora del rugbi a 13 a França
 Federació Russa de Futbol sala (del seu nom en rus Федерация Футзала России, transliterat Federatsiya Futzala Rossii), màxima institució reguladora del futbol sala a Rússia